Příjmení Borovský nese více různých osobností:

 Eduard Borovský (* 1938) – slovenský fotbalista, útočník a fotbalový trenér
 František Adolf Borovský (1852–1933) – český historik umění a muzejní pracovník
 Karel Havlíček Borovský (1821–1856) – český básník, novinář a politik
 Ondrej Borovský (1890–1953) – slovenský a československý politik